Castilhon (Alps Marítims), municipi al departament dels Alps Marítims (regió de Provença – Alps – Costa Blava, França)
 Castilhon (Alts Pirineus), municipi al departament dels Alts Pirineus (regió d'Occitània, França)
 Castilhon d'Artés, municipi al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de Nova Aquitània, França)
 Castilhon de Castèths municipi al departament de la Gironda (Nova Aquitània)
 Castilhon de Coserans, municipi al departament de l'Arieja (Occitània)
 Castilhon de Dordonha, municipi al departament de la Gironda (Nova Aquitània)
 Castilhon de l'Enveja, municipi al departament dels Pirineus Atlàntics (Nova Aquitània)
 Castilhon de Ganhièira municipi al departament del Gard (Occitània)
 Castilhon de Gard municipi al departament del Gard (Occitània)
 Castilhon de Larbost municipi occità al departament de l'Alta Garona (Gascunya, França)
 Castilhon de Massàs municipi al departament del Gers (Occitània)
 Castilhon de Sent Martòri municipi al departament de l'Alta Garona (Gascunya)
 Castilhon de Savés municipi al departament del Gers (Occitània)
 Castilhon de Vaths municipi al departament del Gers (Occitània)
 Belvés de Castilhon municipi al departament de la Gironda (Nova Aquitània)
 Cantó de Castilhon de Coserans, cantó al districte de Sent Gironç del departament francès de l'Arieja (Occitània)
 Cantó de Castilhon de Dordonha, cantó al districte de Liborna del departament de la Gironda (França)
 Sant Martin de Castilhon municipi al departament de la Valclusa (regió de Provença, França)
 Las Salas de Castilhon municipi al departament de la Gironda (Nova Aquitània)
 Sent Genès de Castilhon municipi al departament de la Gironda (Nova Aquitània)
 Sent Manhe de Castilhon municipi al departament de la Gironda (Nova Aquitània)
 Vescomtat de Castilhon, jurisdicció feudal de la Gascunya